Агата Лаш (; 4 июля 1879 года, Берлин — 18 августа 1942, Рига) — немецкий лингвист, германист; первая женщина-профессор Гамбургского университета. Она заложила академические основы исторического изучения средненижненемецкого языка. Будучи еврейкой по национальности, Агата Лаш была отправлена в Ригу (Остланд) и убита во время Холокоста.

Биография

Начальный этап жизни 
Агата Лаш родилась в 1879 году в Берлине в семье еврейского торговца. Как и три её сестры, она закончила учебное заведение по подготовке учителей (в 1898 году) и после этого вплоть до 1906 года занималась преподавательской деятельностью в различных школах для девочек, в том числе и в профессионально-технических и коммерческих училищах. В 1906 году она получила диплом об окончании средней школы императрицы Августы в Шарлоттенбурге. Затем она начала изучать германистику и историю немецкой литературы в Галле и Хайдельберге, в результате чего написала диссертацию и защитила докторскую степень в 1909 году у германиста-медиевиста Вильгельма Брауне. Однако, будучи женщиной, она не была допущена к чтению курса германистики в 1908 году в Берлине. Тем не менее, благодаря активной научной деятельности она получила приглашение в женский колледж Брин-Мор (Пенсильвания, США) в качестве доцента-преподавателя.

Научная деятельность 
Именно там увидела свет её «Грамматика нижненемецкого языка» («Mittelniederdeutsche Grammatik») (1914), которая до сегодняшнего дня является основополагающим фундаментальным научным трудом в области исторической германистики и лучшим образцом жанра. В связи со вступлением Соединённых Штатов в Первую мировую войну Агата Лаш вынаждена была вернуться обратно в Германию в 1917 году. По возвращении на родину она стала преподавателем-ассистентом в немецкой семинарии в Гамбурге. После прохождения процедуры хабилитации (1919) Лаш стала первой женщиной-преподавателем в истории Гамбургского университета в 1923 году, а также первой женщиной-германистом в истории Германии, получившей звание профессора. В 1926 специально для Агаты Лаш в Гамбургском университете была создана кафедра средненижненемецкого языка, ассоциированным председателем которой она и стала. В Гамбурге она продолжила научные исследования в области истории немецкого языка, результаты которых были опубликованы в книге «Berlinisch. Eine berlinische Sprachgeschichte» («История языков Берлина») в 1928 году. Кроме того, Агата Лаш совместно с немецким германистом Конрадом Борхлингом составила проект двух словарей; в одном словаре был систематизирован речевой канон немецкого языка ганзейской эпохи, а другой был посвящён гамбургскому диалекту немецкого языка. Первое издание «Нижненемецкого карманного словаря» («Mittelniederdeutsches Handwörterbuch») она смогла опубликовать в 1928 году на свои средства, а первые подобные словари начали появляться в Гамбурге только в 1956 году, и их основой послужила совместная лексикографическая деятельность Лаш и Борхлинга.

Репрессии в нацистский период 
После захвата власти НСДАП её немедленное увольнение из университета удалось предотвратить только благодаря незамедлительному вмешательству иностранных ученых. Тем не менее в 1934 году она вынуждена была уйти с кафедры средненижненемецкого языка. В 1937 года Агата Лаш переехала в Берлин к своим сёстрам, где пыталась продолжить научные исследования. Однако Агата Лаш всё же подверглась суровым репрессиям: на её научные публикации был наложен запрет, её научные труды подлежали конфискации из библиотек, а сама она потеряла доступ к библиотечным архивам и собраниям (как еврейку её просто туда не пускали). В 1939 году она получила приглашение в Тартуский университет (Эстония), а затем и в Университет Осло, однако все попытки Агаты Лаш покинуть страну незамедлительно пресекались нацистским правительством Германии.

Гибель 
13 августа 1942 года она была арестована вместе со своими сестрами; 15 августа все трое были депортированы в Ригу. Известно, что Агата Лаш и две её сестры не достигли Рижского гетто. По прибытии в Ригу 18 августа 1942 они были убиты в окрестных лесах.

Память 
В 1970 в Гамбурге в честь Агаты Лаш была названа улица (Agathe-Lasch-Weg).

В 1992 году также в Гамбурге была основана премия имени Агаты Лаш размером в 5000 долларов, которая вручается за выдающиеся достижения в области изучения средненижненемецкого языка.

С 1999 года в её честь был назван лекционный зал Гамбургского университета.

В Берлине, в Халлензее, в честь Агаты Лаш была названа площадь вблизи Курфюрстендамм в 2004 (Agathe-Lasch-Platz).

По инициативе Ассоциации историков Гамбурга в 2007 году был установлен памятный камень у дома № 9 по улице Густава Лео.

В 2009 году члены объединения «Сад женщин» установили памятный камень в честь Агаты Лаш на кладбище Гамбурга Ольсдорфер.

В 2010 году в микрорайоне Берлина Шмаргердорф также был установлен памятный камень у переднего фасада дома по адресу улица Каспара Теиса, 26, посвящённый Агате Лаш и её сёстрам Маргарет и Элизабет.

Работы 
 Geschichte der Schriftsprache in Berlin bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts («История письменного языка Берлина до середине XVI века»), диссертация, Берлинский университет, 1909
 Die Mittelniederdeutsche Grammatik («Грамматика средненижненемецкого языка»)(1914)
 Der Anteil des Plattdeutschen am niederelbischen Geistesleben im 17. Jahrhundert («Роль нижненемецкого языка в нижне-эльбской интеллектуальной жизни»), хабилитационная научная работа, Гамбургский университет, 1919
 Berlinisch. Eine berlinische Sprachgeschichte («История языков Берлина»), 1928.
 Mittelniederdeutsches Handwörterbuch («Карманный словарь средненижненемецкого языка»). Издание 1-7 (с 1928 до 1934)
 Beate Hennig, Jürgen Meier: Kleines Hamburgisches Wörterbuch, Wachholtz Verlag (Хенниг, Беате, Мейер, Юрген: Малый гамбургский словарь, издатель Wachholtz), Гамбург, 2006, ISBN 3-529-04650-7

Примечания

Литература 
 Conrad Borchling: Agathe Lasch zum Gedächtnis. Ansprache auf der Jahresversammlung des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung zu Goslar am 28. September 1946. In: Niederdeutsche Mitteilungen. Herausgegeben von der Niederdeutschen Arbeitsgemeinschaft zu Lund, Jg. 2, 1946, S. 7-20.
 Christine M. Kaiser, Agathe Lasch (1879–1942): erste Germanistikprofessorin Deutschlands, Teetz et al.: Hentrich & Hentrich / Berlin: Stiftung Neue Synagoge, Centrum Judaicum, 2007, (Jüdische Miniaturen; Bd. 63), ISBN 3-938485-56-6.
 Christine M. Kaiser: ‚Ich habe Deutschland immer geliebt...‘ Agathe Lasch (1879-1942). In: Joist Grolle, Matthias Schmoock< (Hrsg.): Spätes Gedenken. Hamburg 2009, ISBN 978-3-8378-2000-3, S. 65-98

Лингвисты по алфавиту
Филологи Германии
Лингвисты Германии
Германисты
Историки языка
Преподаватели Брин-Мор-колледжа
Преподаватели Гамбургского университета
Доктора филологических наук
Жертвы Холокоста
Персоналии:Холокост в Латвии
Персоналии:Холокост в Германии